Canterbury ist der Name von:

 Canterbury, einer Stadt in England
 City of Canterbury, einem Verwaltungsbezirk der Stadt Canterbury
 Canterbury (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Canterbury, Aberdeenshire, einem Ort in Aberdeenshire, Schottland
 Canterbury City, einem Verwaltungsbezirk in New South Wales, Australien, zu Sydney gehörig
 Canterbury (Sydney), einem Stadtteil von Sydney, Australien
 Canterbury (Melbourne), einem Stadtteil von Melbourne, Australien
 Canterbury (Provinz), einer ehemaligen Provinz in Neuseeland (bis 1876)
 Canterbury (Region), einer Region in Neuseeland (seit 1876, zur vorherigen Provinz abweichende Ausdehnung)
 (3563) Canterbury, ein nach der neuseeländischen Region benannter Asteroid

in den Vereinigten Staaten:
 Canterbury (Connecticut)
 Canterbury (Delaware)
 Canterbury (New Hampshire)
 Canterbury (Virginia)
 Canterbury (West Virginia)

Personen:
 Anselm von Canterbury (um 1033; † 1109), Philosoph des Mittelalters
 Chandler Canterbury (* 1998), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Cuthberth von Canterbury († 758/760), Erzbischof des 8. Jahrhunderts
 Dave Canterbury (* 1963), US-amerikanischer Abenteurer und Autor
 Hadrian von Canterbury († 710), britischer Abt und Heiliger
 Michael von Canterbury (bl. 1290–1332), Architekt der englischen Gotik

im NRHP gelistete Objekte:
 Canterbury Castle, in Portland, Oregon, ID-Nr. 87001509
 Canterbury Center Historic District, in Canterbury, Connecticut, ID-Nr. 97001446
 Canterbury Presbyterian Church, in Cornwall, New York, ID-Nr. 96000556
 Canterbury Shaker Village, in Canterbury, New Hampshire, ID-Nr. 75000129

Sonstiges:
 Canterbury Hill
 Canterbury Sound
 Canterbury Spur, Bergkamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Canterbury Tales
 Canterbury of New Zealand